McAleer ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh McAleer († 1941), irischer Politiker
 Jimmy McAleer (1864–1931), US-amerikanischer Baseballspieler
 Owen McAleer (1858–1944), US-amerikanischer Politiker
 Veronica McAleer, Maskenbildnerin
 William McAleer (1838–1912), US-amerikanischer Politiker